Seznam divizij z zaporedno številko 35.

Seznam 
 Pehotne
 35. pehotna divizija (ZDA)
 35. ljudskogrenadirska divizija (Wehrmacht)

Glej tudi